Le Challenge des champions 1970 est la quatorzième édition du Challenge des champions. Disputée le  au Stade du Ray à Nice en France devant  spectateurs, la rencontre est remportée par l'OGC Nice contre l'AS Saint-Étienne sur le score de 2-0.

Participants 
La rencontre oppose l'OGC Nice à l'AS Saint-Étienne. Les Stéphanois se qualifient au titre de leur doublé Coupe-Championnat et les Niçois se qualifient grâce à leur victoire en Championnat de France de football D2 1969-1970.

Rencontre 
Les Niçois Jean Deloffre et Claude Quittet marquent à la  et .

Notes et références 

1970
Événement sportif à Nice
Football en France en 1970
Face-à-face de l'AS Saint-Étienne
Sport en juin 1970
Face-à-face de l'OGC Nice